Säyneensalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Säyneensalo (ö i Kuopio), Norra Savolax, 
 Säyneensalo (ö i Varkaus), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar